Cucuruzeni se poate referi la:

 Cucuruzeni, Orhei
 Cucuruzenii de Sus, Orhei, un sat din cadrul comunei Crihana din raionul Orhei

Vezi și 
 Cucuruz, nume alternativ pentru porumb
 Cucuruzu, sat în județul Giurgiu

 Porumbeni (dezambiguizare)

Nume de familie:
 Jan Cucuruzac

Toponime românești